MJE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Majkin (Stati Uniti)